Ґрунт — поверхневий шар літосфери Землі, що володіє родючістю, як природне тіло, засіб виробництва і предмет праці.
 Ґрунт (малярство) — тонкий шар спеціального складу при первісній обробці призначеного для живопису матеріалу.
 Ґрунт (інженерна геологія) — будь-які гірські породи, ґрунти і техногенні утворення, які мають певні генетичні ознаки і розглядаються як багатокомпонентні динамічні системи, на які впливає інженерно-господарська діяльність людини.
 Ґрунт (землевпорядкування) — земельний наділ.

Примітки